Чемпионат Испании по футболу 2020/21 () — 90-й розыгрыш в истории Примеры, основанной в 1929 году. Сезон начался 12 сентября 2020 года и завершился 23 мая 2021 года. Чемпионский титул защищал «Реал Мадрид». Атлетико Мадрид выиграл чемпионат в 11-й раз в своей истории.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
 По итогам прошлого сезона в Сегунду выбыли следующие клубы:

 По итогам прошлого сезона Сегунды в Примеру вышли следующие клубы:

География соревнований 

В этом сезоне чемпионата Испании принимают участие по два клуба из Мадрида, Валенсии и Севильи. Остальные города представляют по одному клубу.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры 

 1. На спине.
 2. На рукавах.
 3. На шортах.

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Распределение команд по автономным сообществам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт испанской Примеры

2020
Испания
Спорт в Испании в 2020 году
Спорт в Испании в 2021 году